Ала́й:
 Алай — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Алай — река в России, протекает в Саратовской области, Ульяновской области.
 Алай — одна из областей Памиро-Алая расположенная к югу от Ферганской долины.
 «Алай» — киргизский футбольный клуб из города Ош. В 1996 году объединился с ошским «Динамо».
 «Динамо-Алай» — название киргизского футбольного клуба «Динамо» из города Ош в 1996—2001 годах.
 — киргизский футбольный клуб из города Ош, до 1998 года назывался «Алай» и «Алай-Ошпирим» и представлял село Гульча.
 Алай — наименование иррегулярного формирования Русской армии из курдского населения.

Фамилия 
 Алай, Анатолий Иванович (род. 1940) — белорусский режиссёр, сценарист и композитор, народный артист Республики Беларусь.
 Алай, Владимир Анатольевич (род. 1960) — советский и российский деятель органов внутренних дел.
 Алай, Жозеп Луис (род. 1966) — испанский, каталонский востоковед, специалист по Тибету и Центральной Азии.
 Алай, Наим (род. 1950) — албанский футболист.
 Алай, Сергей Петрович (род. 1965) — советский и белорусский легкоатлет.

См. также 
 Алайский хребет — горный хребет Памиро-Алайской горной системы в Киргизии и частично в Таджикистане.
 Алайский район — район в Ошской области Киргизии.
 Алайская долина — долина реки Кызыл-Суу между Алайским и Заалайским хребтами в Киргизии. 
 Алайский базар — рынок в Ташкенте, назван в честь Алайских гор.